De Spix' piewie (Contopus cinereus) is een zangvogel uit de familie Tyrannidae (tirannen).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort telt 7 ondersoorten:
 Contopus cinereus brachytarsus: van se Mexico tot Panama.
 Contopus cinereus rhizophorus: W-Costa Rica.
 Contopus cinereus aithalodes: Coiba (nabij Panama).
 Contopus cinereus bogotensis: N-Colombia, N-Venezuela, NW-Brazilië en Trinidad.
 Contopus cinereus surinamensis: Z-Venezuela, de Guyana's en NO-Brazilië.
 Contopus cinereus pallescens: O- en ZC-Brazilië, Bolivia, NW-Paraguay en NW-Argentinië.
 Contopus cinereus cinereus: ZO-Paraguay, ZO-Brazilië en NO-Argentinië.

Externe link
Avibase

Tirannen
IUCN-status niet bedreigd
Dier uit het Neotropisch gebied